1-й Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1992 році. Титул чемпіона Росії здобув футбольний клуб Спартак (Москва).

Перший раунд

Група А

Позначення:

Група B

Позначення:

Чемпіонська група 

Позначення:

Група на виживання 

Примітки: 
1. Клуб Торпедо взяв участь у Кубку володарів кубків 1993—1994 як переможець Кубку Росії 1992—1993.

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1992 у Росії
Росія